Estrangúria é a eliminação lenta e dolorosa de urina em consequência de espasmo uretral ou vesical.

Sintomas
Sistema excretor
Urologia